William Walker puede referirse a:

 William Walker Atkinson, médico, abogado y periodista estadounidense.
 William Walker, barítono (1931–2010).
 William Walker (1809–1875), compositor estadounidense.
 William Walker (nacido en 1985), ciclista australiano.
 William Walker (1824–1860), filibustero estadounidense.
 William Walker (1896–1992), actor estadounidense afroamericano.
 William H. T. Walker, general confederado en la Guerra Civil de los Estados Unidos.
 William Walker Atkinson, escritor y ocultista estadounidense.
 William Walker (1869–1918), buzo que evitó el hundimiento de la catedral de Winchester.